Meitinger ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Xaver Meitinger (1905–1966), deutscher Politiker
 Holger Meitinger (* 1957), deutscher Eishockeyspieler
 Joseph Meitinger (1693–1769/70), deutscher Baumeister
 Karl Meitinger (1882–1970), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Nicolas Meitinger (* 1984), deutscher Berufsgolfer
 Otto Meitinger (1927–2017), deutscher Architekt, Hochschulpräsident und Denkmalpfleger

Siehe auch:
 Meittinger
 Meidinger
 Meitingen